Fabrizio Careddu – attore italiano di teatro e televisione
 Silvia Careddu – flautista italiana
 Stefania Careddu – attrice italiana